Poppaea Sabina, de tweede vrouw van keizer Nero
 Poppaea (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de uilen